Casotti ima više značenja:
 Casotti, Cremona
 Casotti, Pavia
 Casotti, Pistoia
 Casotti, Rovigo
 Casotti, Verona